O Centro de Pesquisas René Rachou (CPqRR) é uma instituição de pesquisa de Belo Horizonte, Minas Gerais. É a unidade regional da Fiocruz em Minas Gerais.

Através de atividades integradas de pesquisa, referência, ensino, formação de recursos humanos e prestação de serviços, gera conhecimento científico em saúde. Nos laboratórios do CPqRR são estudadas a doença de Chagas, a esquistossomose, as leishmanioses e a malária em seus diversos aspectos (biologia, diagnóstico, imunologia, terapêutica, clínica, fisiologia, epidemiologia e controle, sistemática). Recentemente também passaram a ser estudados a epidemiologia do envelhecimento, do comportamento de risco e ocupacional. Nos últimos cinco anos, o centro de pesquisa produziu 513 artigos científicos publicados em revistas indexadas, 49 dissertações e 81 teses.

Instituições de pesquisa do Brasil
Cultura de Belo Horizonte